

Cinema 
 As You Were – film del 1919 diretto da Alfred Santell
 As You Were – film del 1951 diretto da Bernard Girard

Musica 
 As You Were – album dei Show of Hands del 2005
 As You Were – album di Liam Gallagher del 2017